Banchong ist der Name folgender Personen:
 Joseph Banchong Aribarg (1927–2012), thailändischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Nakhon Sawan
 Philip Banchong Chaiyara (* 1945), thailändischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ubon Ratchathani